Freilingen (Blankenheim), een plaats in de Duitse gemeente Blankenheim (Ahr), deelstaat Noordrijn-Westfalen, of
Freilingen (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.